Чемпіонат світу з легкої атлетики 2019 був проведений в період з 27 вересня по 6 жовтня у Досі.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій оголосила про надання Досі права проводити чемпіонат 18 листопада 2014. Іншими містами, які претендували на проведення світової першості, були Барселона та Юджин.

Вперше в історії чемпіонатів світу були визначені переможці у змішаній естафеті 4×400 метрів.

Місце змагань 

Всі дисципліни чемпіонату (крім марафонського бігу та спортивної ходьби) були проведені на стадіоні «Халіфа» місткістю 48000 глядачів. Стадіон був модернізований спеціально для світової першості. З-поміж іншого, на ньому була встановлена унікальна система кондиціювання повітря, що була здатна забезпечувати охолодження повітря всередині арени (яка при цьому залишалась відкритою) до 21 градуса за Цельсієм.

Кваліфікаційні нормативи

Розклад

Призери

Чоловіки

Жінки

Змішана дисципліна

Медальний залік 

Світова легка атлетика не включає медалі допущених нейтральних атлетів до медального заліку.

Командний залік 

Світова легка атлетика не включає медалі допущених нейтральних атлетів до командного заліку.

Україна на чемпіонаті

Див. також 

 Чемпіонат України з легкої атлетики 2019

Примітки

Джерела 

 Офіційна сторінка змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 
 Офіційний вебсайт чемпіонату 
  
  
  
 Прес-релізи ІААФ:
 День 1:  
 День 2:  
 День 3:  
 День 4:  
 День 5:  
 День 6:  
 День 7:  
 День 8:  
 День 9:  
 День 10:  

2019

Світ
Легка атлетика
Легка атлетика
Легка атлетика
Легка атлетика
Світ